Listagem dos municípios de Mato Grosso do Sul por Indice de Exclusão Social (IES) em 2005. Quanto mais próximo de 0 pior o indicador fica e quanto mais próximo de 1 melhor ele é.

I